Miasto z morza – film historyczny produkcji polskiej z 2009 w reżyserii Andrzeja Kotkowskiego
 Miasto z morza – czteroodcinkowy serial historyczny produkcji polskiej z 2012 w reżyserii Andrzeja Kotkowskiego